Ву́лиця Си́мона Петлю́ри — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Симона Петлюри 

 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в смт Березнегувате.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Біла Церква
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Симона Петлюри
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Борщів.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Бурштин.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Волочиськ.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Городенка.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Городок, Львівська область.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Долинська.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Жидачів.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Жовква.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Збараж.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Здолбунів.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в смт Клавдієво-Тарасове.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Конотоп.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Коростень.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Кременець.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в смт Летичів.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Любомль.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Марганець.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в смт Мар'ївка.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в смт Машівка.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Монастириська.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в смт Підволочиськ.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в селі Радча, Івано-Франківська область.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Рогатин.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Фастів.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Хмельницький
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Ходорів.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Христинівка.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в смт Цвіткове.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в місті Шепетівка.
 Вулиця Симона Петлюри — вулиця в смт Шишаки.

Вулиця Петлюри 
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Броди.
 Вулиця Петлюри — вулиця в смт Брошнів-Осада.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Костопіль.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Перемишляни.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Помічна.
 Вулиця Петлюри — вулиця в смт Рудне.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Самбір.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Скалат.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Стебник.
 Вулиця Петлюри — вулиця в місті Яготин.

Бульвари Симона Петлюри 
 Бульвар Симона Петлюри — бульвар в місті Тернопіль.

Колишні назви 
 Вулиця Петлюри — колишня назва Південної вулиці в Одесі.
 Вулиця Петлюри — колишня назва вулиці Байди Вишневецького в Черкасах.

Див. також 
 Провулок Симона Петлюри

Вулиці, названі на честь людей
Петлюра Симон Васильович